Origine – concetto filosofico
 Origine – mima dell'Antica Roma
 Origine – film d'animazione del 2006 diretto da Keiichi Sugiyama
 Origine – album dei B1A4 del 2020

Pagine correlate 
 Origin